Саккадическое подавление () — эффект зрительного восприятия, при котором во время саккадических движений глаз резко снижается зрительная чувствительность. Саккадическое подавление исследуется путём представления стимулов до, во время или после саккад и количественной оценки того, воспринимают ли субъекты какой-либо аспект стимула. Эффект впервые был описан Эрдманном и Доджем в 1898 году.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Зрение